Gosu puede referirse a:
  Gosu, una biblioteca de desarrollo de videojuegos 2D multiplataforma, software libre.
  Gosu, sigla originado en StarCraft, la cual significa God Of StarCraft Universe, la que se describe a alguien con una habilidad muy alta con los videojuegos.